Insomnia kan være flere ting:

 Insomnia (film fra 1997) – en norsk film
 Insomnia (film fra 2002) – en amerikansk film (genindspilning af den norske film af samme navn)
 Insomnia (sygdom) – en sygdom også kaldet søvnløshed

Se også 
 Insomniac